18-й чемпионат СССР по футболу был разыгран с 31 марта по 28 октября 1956 года. Победителем турнира стал московский «Спартак».

Класс «А». Итоговая таблица 

Матч «Динамо» (Киев) — «Торпедо» (Москва) 0:1 (Метревели) не доигран. Переигран заново на следующий день.

Лучший бомбардир — Василий Бузунов (ОДО Свердловск) — 17 мячей.

Класс «Б». Итоговые таблицы

I зона

II зона 

Переходные игры. Команды класса «Б» — Чемпионы республик.
«Спартак»(Калинин) — «Авангард» (Сормово) — 1:3, 1:0, 1:2.
«Пищевик» (Одесса) — «Шахтер» (Кадиевка) — 2:1, 1:1.
ОДО (Тбилиси) — «Локомотив» (Тбилиси) — 6:0, 1:0.
«Спартак» (Вильнюс) — «Лину-Аудиняй» (Плунге) — 6:0, 15:0.
«Спартак» (Ереван) — СКИФ (Ереван) — 2:0, 6:0.
«Динамо» (Таллин) — ДОФ (Таллин) — 3:0, 4:1.

В остальных республиках переходные игры не проводились.
«Спартак» (Калинин) уступил своё место в переходных играх чемпиону РСФСР — «Авангарду» (Сормово).
ОДО (Петрозаводск) расформирован.
На базе «Авангарда» (Челябинск) создан «Локомотив» (Челябинск).
"Колхозчы (Сталинабад) переименован в "Урожай.
Армейские команды ОДО переименованы в СКВО.

В чемпионат 1957 года включена большая группа команд, многие из которых играли в предыдущие годы: «Локомотив» (Саратов) — прежде «Энергия», «Металлург» (Сталинск), «Трудовые резервы» (Ставрополь), «Локомотив» (Кутаиси), «Авангард» (Николаев), СКЧФ (Севастополь) — прежде ДОФ, «Трудовые резервы» (Ворошиловград), «Химик» (Днепродзержинск), «Шахтёр» (Кадиевка), «Красная Звезда» (Омск), «Локомотив» (Комсомольск-на-Амуре), «Локомотив» (Красноярск), «Нефтяник» (Уфа), «Сибсельмаш» (Новосибирск), «Шахтёр» (Кемерово).

Включены также новые команды: «Авангард» (Ленинград), «Буревестник» (Ленинград), «Пищевик» (Калининград), «Химик» (Ярославль), «Нефтяник» (Грозный), «Колгоспник» (Полтава), «Урожай» (Минск), «Динамо» (Киров), СКВО (Хабаровск), СКВО (Чита), «Буревестник» (Томск), «Динамо» (Владивосток), «Урожай» (Барнаул), «Энергия» (Иркутск).

Ссылки 
 Календарь игр
 На www.rsssf.com
 Результаты на WildStat.ru
 Протоколы всех матчей высшего дивизиона